Койшыбаев:
 Койшыбаев, Галымжан Тельманович
 Койшыбаев, Габит Бейбутович

 Койшыбаева, Зейнеп Толембеккызы
 Койшыбаева, Рахия Рысбайкызы

См. также 
 Койшибаев